Die Kategoria Superiore 1998/99 (sinngemäß: Höchste Liga) war die 60. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Liga wurde gegenüber der Vorsaison um zwei Vereine auf 16 reduziert. Die Spielzeit begann am 29. August 1998 und endete am 15. Mai 1999.

Saisonverlauf 
Um die Meisterschaft entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Vize-Meister SK Tirana, Titelverteidiger Vllaznia Shkodra und Bylis Ballsh.

Meister wurde SK Tirana, der sich den Titel erst am letzten Spieltag durch ein 3:0 gegen KS Burreli sicherte und Vllaznia Shkodra mit einem Punkt Rückstand auf den zweiten Platz verwies.

Bylis Ballsh verpasste den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, als man am vorletzten Spieltag mit 0:1 bei Skënderbeu Korça verlor und am Saisonende mit dem 3. Platz und zwei Punkten Rückstand vorliebnehmen musste.

Apolonia Fier konnte sich am letzten Spieltag durch ein 2:1 gegen Teuta Durrës auf den 13. Platz retten. Den Gang in die Zweitklassigkeit antreten mussten dagegen Besa Kavaja, KF Laçi und KS Burelli.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters FK Tirana

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99